Il singolare del torneo di tennis Open d'Orleans 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Rochus che ha battuto in finale Nicolas Mahut 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Olivier Rochus (Campione)
 Michaël Llodra (semifinali)
 Nicolas Mahut (finale)
 Kristian Pless (semifinali)

 Miša Zverev (secondo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
 Raemon Sluiter (primo turno)
 Dick Norman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open d'Orleans 2007